Var se poate referi la:

 Var, material de construcții
 var (scris și VAR, VAr, Var), volt-amper reactiv - unitate de măsură pentru puterea electrică reactivă
 Arbitru asistent video (VAR)

Localități în România
 Var, sat în județul Caraș-Severin
 Var, sat în județul Sălaj

Diviziuni administrative
 Var, departament francez

Râuri
  Râul Var, afluent al Oltului în România
  Râul Var, afluent al râului Târnava Mare
  Râul Var din Franța